SZ est un code, qui signifie :
 l'Eswatini (anciennement appelé Swaziland),
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays),
  .sz, selon la liste des Internet TLD (Top level domain),
 Suisse, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 Schwyz, le canton de Suisse, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:CH),

 Süddeutsche Zeitung, le quotidien allemand,

 SoftwareZator, un outil de développement de logiciel sans programmation,

Sciences 

 En cosmologie, l'effet Sunyaev-Zel'dovich

Autres 

 Sz est un digramme de l'alphabet latin
 SZ, une voiture produite par Alfa Romeo et Zagato dans les années 1990

Voir aussi 

Eszett

Code
Code de canton suisse